

Codici 
 ARU – Codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Araçatuba (Brasile)
 ARU – Codice nazione del CIO per Aruba
 ARU – Codice nazione della FIFA per Aruba

Geografia 
 Aru – regno esistito nell'attuale isola di Sumatra in Indonesia tra il 1225 ed il 1613
 Isole Aru – arcipelago dell'Indonesia

Persone 
 Carlo Aru – storico dell'arte e accademico italiano
 Fabio Aru – ciclista italiano

Sigle 
 A.R.U. – Area a Rilevanza Urbanistica

Altro 
 Aru Akise – personaggio dell'anime e manga Mirai Nikki